Abierto Mexicano de Tenis 2024 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt i Arena GNP Seguros i Acapulco, Mexico i perioden . - . februar 2024. Det er den 31. udgave af Abierto Mexicano de Tenis siden den første udgave i 1993, og på grund af et sponsorat afvikles den under navnet Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Turneringen er del af ATP Tour 2024 i kategorien ATP Tour 500.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Abierto Mexicano de Tenis 2024 andrager $ , hvilket er en stigning på ___ % i forhold til den foregående turnering.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.   (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte ___ af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Abierto Mexicano de Tenis  
 ATP Tour - Acapulco 2024

Noter 

2024
ATP Tour 2024
Sport i Acapulco